Вайшнюнай () — село в восточной части Литвы, входит в состав Игналинского района. В 2011 году население Вайшнюная составило 31 человек. В письменных источниках впервые упоминается в 1554 году.

География 
Вайшнюнай находится в западной части района на территории Аукштайтского национального парка. Расстояние до Игналины составляет 10 километров. Село расположено на северном берегу озера Дрингис при впадении в него ручья Швонгина. Через село проходит дорога  Аза — Вайшнюнай — Гинучяй — Кирдейкяй.

Средняя годовая температура воздуха в Вайшнюнае составляет около 6,0 °C.

Население 
Численность населения по годам:

Галерея

Примечания

Ссылки 

Населённые пункты Игналинского района